Чемпионат мира по стрельбе из лука 1971 — 26-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Йорке (Великобритания) в июле 1971 года и было организовано Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA
 

Июль 1971 года
Спорт в Йорке
Международные соревнования по стрельбе из лука в Великобритании
Чемпионаты мира в Англии